ciò che è pertinente all'Udmurtia
 appartenente al gruppo etnico degli Udmurti o Votiachi
 lingua udmurta o votiaca